Генрих I () — пфальцграф Лотарингии в 1045—1060 годах из династии Эццоненов. Сын Эццелина I.

С 1045 года пфальцграф Лотарингии. Принял пфальцграфство от своего кузена Оттона II, получившего от императора Генриха III герцогство Швабия.

Около 1048 года женился на Матильде Верденской (1025—1060), дочери герцога Гоцелона Лотарингского и сестре папы Стефана IX.

Получил замок Кохем от своей племянницы — польской королевы Рихенцы Лотарингской.

Во время болезни императора Генриха III был избран его преемником.

После 1058 года у пфальцграфа Генриха начали проявляться признаки безумия, и он был помещён в аббатство Горце. Бежал из-под присмотра, когда услышал, что Матильда изменяет ему с одним из его родственников, и убил жену топором (17 июля 1060 года).

После этого Генриха постригли в монахи и заточили в аббатство Эхтернах, где он вскоре умер. Его владениями стал управлять кёльнский архиепископ Анно II, взявший опекунство над сыном Генриха Германом II (пфальцграф в 1064—1085 годах).

Источники 
 Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln, I.2 (1999), Tafel 201
 Georg Irmer: Heinrich I. (Pfalzgraf in Lothringen), Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 558.
 Peter Fuchs: Heinrich (I.), Pfalzgraf von Lothringen. Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, S. 380 f.

Пфальцграфы Лотарингии
Эццонены
Пфальцграфы Германии XI века
Насильно постриженные в монахи